Personen:
 Emil Hartmann (1836-1898), Deens componist 
 Erich Hartmann (1922-1993), Duits gevechtspiloot
 Florence Hartmann (1963), Frans journaliste, publiciste en VN-functionaris
 Franz Hartmann (1838-1912), Duits-Amerikaans dokter en occultist
 Günter Hartmann (1930), (Oost-)Duits politicus
 Hartmann von Aue (1160/65-1210/20), Duits dichter
 Heike Hartmann (1982), Duitse langebaanschaatsster
 Johan Peter Emilius Hartmann (1805-1900), Deens componist
 Johannes Franz Hartmann (1865-1936), Duits astronoom
 Joseph Hartmann Stuntz (1793-1859), Zwitsers-Duits componist en dirigent
 Karl Amadeus Hartmann (1905-1963), Duits componist
 Max Hartmann (1876-1962), Duits zoöloog
 Nicolai Hartmann (1882-1950), Duits filosoof
 Nicolas Hartmann (1985), Frans wielrenner
 Philip Edward Hartmann (1948-1998), Amerikaans acteur (Phil Hartman) 
 Viktor Hartmann (1834-1873), Russisch architect, beeldhouwer en kunstschilder

Daarnaast bestaat ook:
 Hartmann (carrosseriebouwer) uit Lausanne, Zwitserland